Hegewald ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hegewald (* 1953), deutscher Maler und Grafiker
 Eberhard Hegewald (* 1942), deutscher Botaniker
 Hans-Joachim Hegewald (1930–2010), deutscher Schauspieler
 Heidrun Hegewald (* 1936), deutsche Malerin und Graphikerin
 Helmar Hegewald (* 1941), deutscher Hochschullehrer und Politiker (PDS)
 Julia A. B. Hegewald (* 1971), deutsche Kunsthistorikerin
 Liddy Hegewald (1884–1950), deutsche Filmproduzentin
 Max Hegewald (* 1991), deutscher Film-, Theater- und Fernsehschauspieler
 Michael Hegewald (* 1955), deutscher Maler und Grafiker
 Moritz Hegewald (* 1981), deutscher Schauspieler
 Reinhard Hegewald (* 1964), deutscher Politiker (CDU)
 Tobias Hegewald (* 1989), deutscher Rennfahrer
 Wolfgang Hegewald (* 1952), deutscher Schriftsteller
 Zacharias Hegewald (1596–1639), deutscher Bildhauer

Hegewald ist das Pseudonym folgender Personen:
 Sigismund Freiherr von Zedlitz und Neukirch (1838–1903), deutscher Jagdkynologe

Hegewald ist der Name
 der Ortschaft Hajniště in Tschechien 
 eines deutschen Siedlungsgebietes im ehemaligen Reichskommissariat Ukraine, siehe Hegewald (Gebiet)